BitTorrent, vagy sokszor csak Torrent informatikai protokoll, valamint e protokollt használó p2p alapú fájlcserélő rendszer
 Spanyolország
Torrent (Girona), település Girona tartományban
Torrent (Valencia), település Valencia tartományban